Australia's Next Top Model Ciclo 6 es el sexto ciclo de Australia's Next Top Model, el reality show australiano, emitido por la cadena de televisión australiana, FOX8. El ciclo se estrenó el 20 de julio de 2010. Las audiciones fueron realizadas entre el 16 y 24 de enero de 2010 en seis ciudades del país. Sarah Murdoch regresó a su lugar como presentadora del ciclo.

El destino internacional de este ciclo fue Tokio, Japón.

La ganadora del ciclo fue Amanda Ware de 17 años, oriunda de Mermaid Beach, Queensland. Como premio, recibió un contrato con Priscilla's Model Management por un año. También recibió la portada y un editorial en la revista Harper's Bazaar, un contrato por AU$25,000 para realizar la campaña publicitaria de Levi’s, un Ford Fiesta Zetec y AU$20,000 en efectivo otorgados por U By Kotex. Adicionalmente, recibió un nuevo Ford Fiesta y un viaje con gastos incluidos a Nueva York para reunirse con autoridades de NEXT Model Management.

Este fue el último ciclo de Australia's Next Top Model presentado por Sarah Murdoch. Murdoch abandonó el show, meses después de la finalización de este ciclo.

Durante un error en la emisión de la gran final, por el cual se la anunció como la ganadora, Kelsey Martinovich fue premiada con AU$25,000 en efectivo, un viaje con gastos pagos a Nueva York y la visita a una agencia de dicha ciudad, y una portada y editorial en el revista Harper's Bazaar.

Sumario del ciclo 
Grandes cambios fueron introducidos en este ciclo. El número de concursantes se incrementó del estándar de 13 a 16. Jez Smith regresó al panel de jueces por primera vez desde el tercer ciclo, mientras que Jonathan Pease fue reemplazado por el ícono de la moda Josh Flinn. La filmación se realizó entre mayo y junio de 2010. La casa de las modelos estuvo situada en 21 Hunter St, en los suburbios del este de Dover Heights, en Sídney.

Requerimientos 
Al igual que en los 3 años anteriores, las concursantes debían tener entre 16 y 23 años al momento de la filmación. Además debían tener al menos 172 cm o 5'8" de altura. En el pasado, las concursantes debían pesar menos de 60 kg. Es muy común que se cumpla con este último requisito ya que las modelos de talla grande no son muy comunes en Australia.

Episodios

The First Step 
Traducción: El primer paso
Fecha de emisión: 20 de julio de 2010

16 nuevas modelos llegan al Australian Fashion Week 2010 en donde conocen a su presentadora, Sarah Murdoch. Sarah les anuncia que el primer desafío de la semana ha llegado, y consiste en participar en uno de los desfiles del Fashion Week. Les informa además que no sólo una modelo sería eliminada al final de la semana, sino que cinco lo harían. Las modelos luego conocen a su nuevo director de arte y estilista, Josh Flinn.

Luego del Fashion Week, conocieron la mansión en la que vivirían en las afueras de Sídney, en donde son recibidas con bolsas y regadlos. Al día siguiente, participaron de photoshoot, ambientado en los años 50, e inspirado en la serie Mad Men.

Alison, Ashlea, Claire, Sally y Valeria fueron eliminadas.

 Primer llamado: Amanda Ware
 Bottom six: Kimberly Thrupp, Alison Boxer, Sally Geach, Ashlea Monigatti, Valeria Nilova & Claire Smith
 Eliminadas: Alison Boxer, Sally Geach, Ashlea Monigatti, Valeria Nilova & Claire Smith
 Fotógrafo de esta semana: Jez Smith
 Invitados especiales: Claudia Navone, Nikola Koke

21st Century Denim 
Traducción: Siglo 21, Denim
Fecha de emisión: 27 de julio de 2010

Luego de la eliminación, sorprendidas de que cinco chicas fueran enviadas a casa, las participantes vuelven a casa y reciben un Sarah Mail que les informa acerca de ponerlas a prueba para ver quien puede convertirse en la supermodelo del siglo XXI, en la nueva campaña de Levi's Jeans. Al día siguientes son llevadas a una tienda de dicha marca, en donde se encuentran con Josh Flinn, quien las introduce al primer desafío de la semana: realizar un mini-comercial con las líneas "Yo amo mis jeans porque...", completando la oración con lo que a cada una se le ocurriera, pero sin dejar de improvisar. Sophie y Kimberly presentan dificultades frente a la cámara, pero Joanna y Kelsey son las que mejor lo realizan.

Un día después, son llevadas a un nuevo desafío en los estudios de FOX Australia, en donde la consigna las obliga a realizar un papel de presentadoras en el programa Channel V, junto a Danny Clayton, un famoso conductor de la televisión australiana, y siendo evaluadas todo el tiempo, por la mirada de Charlotte Dawson, una de las jueces. Kimberly es quien más problemas presenta al reproducir erróneamente las líneas que pasaban por el telepropmter, para lo cual se excusa mencionando haber olvidado sus anteojos, lo cual al ser mentira, le vale una gran crítica del resto de las chicas. Joanna y Kelsey nuevamente realizan un muy buen trabajo, pero es Jessica quien cuenta con la apariencia exacta para el programa, por lo que es elegida como ganadora, y su premio consiste en presentar dicho show televisivo, en una emisión real por la TV de su país.

Para el photoshoot de esta semana, las participantes posan sobre una gran altura, vistiendo prendas realizadas íntegramente de denim, un elemento indispensable en la moda. Kathryn, Amanda y Joanna realizan un desempeño estupendo, aunque Jessica es considerada la mejor por el fotógrafo, el cual además, se encuentra con dificultades al momento de trabajar con Megan y Kimberly, a quienes hace referencia como con falta de profesionalismo.

En el panel de jueces, Amanda, Joanna y Jessica reciben comentarios muy buenos, pero la foto de Kathryn es considerada la mejor, consiguiendo el primer llamado. Sin embargo, Chantal, Megan y Kimberly son las más criticadas, quedando estas últimas dos en el bottom two: Megan por lucir hermosa en persona pero reflejar esa belleza en fotos, y Kimberly por su falta de profesionalismo. Finalmente, Megan es sorpresivamente eliminada, generando el malestar de varias de las participantes aún en competencia quienes cuestionan si Kimberly realmente se encuentra interesada en la competencia

 Primer llamado: Kathryn Lyons
 Bottom two: Kimberly Thrupp & Megan Jacob
 Eliminada: Megan Jacob
 Fotógrafo de esta semana: Harold David
 Invitados especiales: Erin McNaught, Danny Clayton, Bettina Liano

Before and After 
Traducción: Antes y después
Fecha de emisión: 3 de agosto de 2010

Kimberly es cuestionada por continuar en la competencia, luego de la eliminación de Megan y una vez en la casa. Al día siguiente, las modelos son sorprendidas por Josh, quien les informa que esta semana se trataría todo acerca de sus cabellos, para lo cual introdujo a la ganadora del ciclo 5, Tahnee Atkinson, quien las dirige durante un simple photoshoot, que serviría como un antes de los makeovers que las muchachas estarían a punto de recibir, en el salón de belleza del famoso estilista, Joh Bailey. Durante este proceso todas se mostraron muy conformes con sus nuevos cambios, a excepción de Sophie, quien no quería perder su color rubio ni tenerlo tan corto. Finalmente, luego posan en otro simple photoshoot, esta vez para mostrar el después.

El desafío de esta semana se desarrolla en el "Viva Festival", en donde cada una de las modelos debería realizar una pose, y cambiarla al momento en que las luces se apagaran, durante dos horas. En la mitad del desafío, un reportero realiza algunas preguntar a cada una de ellas, a lo cual casi ninguna responde: Amanda y Brittney cometen el error de responder, sin saber que no estaba permitido. Kimberly y Kelsey son elegidas como las mejores durante esta prueba, y Kelsey es la ganadora de una estadía en un hotel cinco estrellas, ante lo cual Kimberly se enfada.

Luego del anunciamiento de la ganadora, Sarah Murdoch les informa que deberían descansar su belleza para el photoshoot del día siguiente, ente lo cual fue inevitable darse cuenta de que se trataría de un beauty shot(belleza facial), para lucir sus nuevas transformaciones. Durante la sesión, Josh introduce a la famosa estilista Claudia Navone, de Harper's Bazaar, encargada del estilo de cada modelo para este photoshoot. Kelsey, Kimberley, Joanna, Kathryn y Amanda causan una muy buena impresión debido a sus desempeños en la sesión, mientras que Chantal, Brittney y Ashton fallan al intentar sorprender. Durante el panel de jueces, Brittney y Ashton caen en el bottom two, Brittney con su incapacidad para realizar un gran progreso y Ashton por no aprovechar el gran potencial que posee en sus fotos, pero finalmente Ashton es eliminada.

 Primer llamado: Kelsey Martinovich
 Bottom two: Brittney Dudley & Ashton Flutey
 Eliminada: Ashton Flutey
 Fotógrafo de esta semana: Jason Capobianco
 Invitados especiales: Tahnee Atkinson, Joh Bailey, Claudia Navone, Emma Balfour

Nowhere to Hide 
Traducción: No hay lugar donde esconderse
Fecha de emisión: 10 de agosto de 2010

Al día siguiente de la eliminación de Ashton, las chicas son despertadas por el nadador profesional y australiano Michael Klim, quien las entrena dentro y fuera del agua, de manera que mantengan sus cuerpos tonificados y puedan convertirse también en modelos de trajes de baño. Luego les introduce a Cheyenne Tozzi, una modelo reconocida por sus trabajos y su gran capacidad para posar en trajes de baño, quien las evalúa y ayuda en ciertos aspectos que lograrían mejorar el desempeño de cada una. En general todas tienen condiciones de posar bien, pero Kathryn y Kimberly encuentran complicaciones, entrando esta última en llanto al ver que no puede realizar bien el trabajo, y manifestando ganas de abandonar la competencia, sobre todo luego de un cuestionamiento de Sophie.

Un día después se enfrentan al primer desafío, que consiste en impresionar a la famosa diseñadora australiana Megan Gale, caminando y posando en trajes de baño, y las siete mejores chicas tendrían la posibilidad de participar en un desfile para dicha diseñadora. Joanna es quien más impresiona, por lo que es una de las elegidas y recibe cuatro cambios durante el desfile, Jessica y Amanda recibe tres y el resto de las muchachas que participarían, dos, a excepción de Kathryn y Sophie, quienes no participan y deben permanecer en detrás de escena. Durante el desfile Joanna vuelve a impresionar, y es por eso que es elegida como la ganadora del desafío.

A pesar del incesante frío, a la mañana siguiente las chicas son llevadas a su nuevo photoshoot en la playa, modelando nuevamente, trajes de baño. Joanna, Amanda, Brittany y Kelsey realizan los mejores trabajos, mientras que Chantal se encuentra con dificultades durante toda la sesión. Una vez en el panel de jueces, Joanna recibe el primer llamado debido al excelente desempeño obtenido durante esta semana.Chantal y Kimberly caen en el bottom two de esta semana: Chantal por no ser la misma modelo que entró en la competencia y haber bajado el nivel de profesionalismo, y Kimberly por sus actitudes durante toda la semana. Finalmente, haber obtenido una buena foto salva a Kimberly y Chantal es la nueva eliminada.

 Primer llamado: Joanna Broomfield
 Bottom two: Chantal Croccolo & Kimberly Thrupp
 Eliminada: Chantal Croccolo
 Fotógrafo de esta semana: Pierre Toussaint
 Invitados especiales:Michael Klim, Cheyenne Tozzi, Megan Gale

Looks of the Street 
Traducción: "Looks de la calle"
Fecha de emisión: 17 de agosto de 2010

Luego de la eliminación de Chantal, Kimberly es cuestionada por sus ganas de ganar la competencia, ya que en más de una oportunidad, expresó sus ganas de abandonarla. Al día siguiente, las modelos restantes se encuentran con Josh en la casa, quien les informa que cuentan con 20 minutos para arreglarse y vestirse como verdaderas modelos, ya que una importante visita estaría por llegar a conocerlas. Al momento de develarla, las chicas se encuentran con Priscilla Leighton-Clarke, la agente de quien se convierta en la ganadora de este ciclo de Australia's Next Top Model. Luego de criticarlas por la ropa que llevaban puestas, Priscila les ayuda a vestirse correctamente, a su modo, y les comunica que estarían a punto de viajar a Melbourne. Una vez en esa ciudad, las modelos se emocionan al ver que se quedarían en el hotel top, The Langham. Mientras se encuentran explorando su residencia por los próximos días, un nuevo mail de Sarah, les anuncia el próximo desafío.

El desafío de esta semana implica que las modelos se entrevisten con tres grandes diseñadores de la ciudad; Life With Bird, J'Aton y Allannah Hill. En cada entrevista, las muchachas fueron evaluadas por su caminata y luego los diseñadores seleccionarían a algunas para probar su nueva colección. Las favoritas de cada diseñador fueron:

Kelsey se muestra triste por no haber sido elegida por ningún diseñador. Amanda gana el desafío y recibe una pieza de la colección de cada diseñador, incluyendo una pieza diseñada especialmente para lla por J'Aton.

El photoshoot de esta semana fue para Impulse. Cada modelo recibió una fragrancia a representar y quien hiciera el mejor trabajo, obtendría una campaña a nivel nacional.

Kimberly es quien tiene mayores problemas y alega que su fragrancia no le gusta porque 'no cree en el amor verdadero'.

En el panel, se anuncia que las dos ganadoras de la campaña a nivel nacional, son Kelsey y Joanna. En última instancia, Kimberly y Brittney caen al bottom two, y Kimberly es eliminada sorprendiendo a los jueces por su mala actitud en el set del photoshoot. Luego de ser eliminada, declara que esta era su última oportunidad en el modelaje y que intentaría encontrar otra actividad que tenga que ver con su vida real, lo cual enoja a las modelos y a los jueces. Finalmente, se marcha sin saludar a nadie.

 Primer llamado: Kathryn Lyons
 Bottom two: Brittney Dudley & Kimberly Thrupp
 Eliminada: Kimberly Thrupp
 Fotógrafo de esta semana: Simon Upton
 Invitados especiales: Alannah Hill, J'Aton, Priscilla Leighton-Clarke, Warren Minde

Magazine Animals 
Traducción: "Animales de revista"
Fecha de emisión: Agosto 24, 2010

Al día siguiente de la eliminación de Kimberly, las modelos son sorprendidas por el juez y fotógrafo Jez Smith, quien la lección de esta semana es acerca de cómo trabajar sus mejores ángulos, por lo que cada una tendría la posibilidad de recibir consejos de Nikola Koke, una personalidad destacada dentro de la industria del modelaje, y luego realizarían una sesión de fotos de prueba, demostrando lo aprendido. Brittany sorprende durante la sesión, al igual que Amanda y Sophie, pero Jessica es criticada por no saber aún, como manejar sus ángulos faciales.

Un día después, las muchachas se encuentran con Charlotte, una de las integrantes del panel de jueces, quien les informa que estarían a punto de realizar una audición para participar de un spot publicitario en televisión, pero solo 4 modelos lo lograrían. Luego de la audición, se revela que las 4 chicas elegidad eran Kelsey, Amanda, Jessica y Brittany, convirtiéndose así en las ganadoras de este desafío. Al momento de la filmación del comercial, Brittany es criticada por su falta de energía, lo cual molesta a Sophie, Kathryn y Joanna, que no habían quedado seleccionadas para el spot, pero aun así tuvieron la oportunidad de participar como extras. Finalmente el comercial deja satisfecha a todas, aunque Joanna muestra una personalidad totalmente de envidia, llegando al extremo de insultar a las ganadoras del desafío.

El photoshoot de esta semana consiste en que cada modelo pose con accesorios en dos fotos distintas, y en cada una con un animal distinto. Del resultado final, 7 fotos serían elegidad para formar parte de un editorial en la Revista Cosmopolitan Australia. Los animales asignados a cada modelo fueron los siguientes:

Durante la sesión, Brittany y Kathryn son quienes encuentran mayores dificultades, por no manejar bien sus expresiones y por no ejercer ningún control sobre los animales. Joanna logra mostrarse muy tranquila pese a su terror causado por la pitón amarilla, pero es Jessica quien asombra más al fotógrafo al posar muy cómodamente con el dálmata.

En el panel de jueces, se revela que las fotos elegidas para la Revista Cosmopolitan Australia son las fotos de Amanda, Brittany, Jessica, Kelsey y Sophie, y las dos fotos de Joanna (aunque sólo una es la foto que se evalúa en el panel). Amanda es premiada por su serenidad pero al mismo tiempo fuerza en la fotografía, al igual que Jessica, quien entablece una notable conexión son el animal durante el photoshoot. Debido a sus actitudes, Joanna casi cae al bottom two, pero éste se compone de Brittany y Katrhyn: Brittany por ser muy joven y necesitar mayor experiencia y de esta manera poder soportar el mundo del modelaje y Katrhyn por ser demasiado dulce, lo cual puede jugarle en contra al momento de interactuar con otras modelos. Finalmente, sus grandes fotos a lo largo de la competencia salvan a Kathryn, y de este modo, Brittany es eliminada.

 Primer Llamado: Amanda Ware
 Bottom two: Brittney Dudley & Kathryn Lyons
 Eliminada: Brittney Dudley
 Fotógrafo de esta semana: Richard Freeman
 Invitados especiales: Bronwyn McCahon, Nikala Kake, Josh Logue, Chantal Walker

Fashionably Freezing 
Traducción: "Fashion-adamente helado"
Fecha de emisión: Agosto 31, 2010

Cómo trabajar el cuerpo fue el tema de esta semana, por lo cual las 6 modelos que aún continúan en competencia, se dividen en 3 grupos de 2, y cada grupo es enviado a realizar alguna actividad especial con alguno de los jueces: Joanna y Jessica yoga con Charlotte, Kelsey y Amanda clases de tap con Josh y Sophie y Kathryn gimnasia con Alex. Charlotte define a Joanna y a Jessica como más concentradas de lo que creía que iban a estar, Josh se contenta con ver a Kelsey y Amanda divirtiéndose y pasándola bien, y Alex felicita a Sophie por el buen trabajo que realiza durante los ejercicios, al mismo tiempo que critica a Kathryn por su rápido cansancio.

Al día siguiente se enfrentan al desafío de esta semana, que consiste en realizar una pequeña coreografía frente a una gran audiencia y vistiendo lencería de la reconocida marca Bonds, así como también acompañando a una famosa banda australiana. Durante el desafío las mejores resultan ser Kelsey y Amanda, ambas demostrando mucha energía y actitud, pero en el otro extremo, Kathryn es de las peores, debido a su incomodidad frente a encontrarse bailando delante de tantos espectadores, y luciendo ropa interior, teniendo en cuenta que no se encuentra conforme con su cuerpo. Finalmente, Sarah revela que el primer lugar estaba ocupado por Kelsey y Amanda, pero que sólo una ganaría una campaña publicitaria internacional con la marca Bonds: como la actitud de Kelsey roza lo vulgar, la ganadora del desafío es Amanda.

Un día después las participantes son despertadas temprano durante la madrugada, con un mensaje que les ordenaba armar las valijas y preparar unas almohadas. Muchas se dan cuenta de que estarían viajando hacia alguna locación lejana a la ciudad, y finalmente un Sarah-Mail les revela que se encontraban rumbo a Indabayne, una de las ciudades australianas que en ese momento se encontraba nevada. El photoshoot de esta semana finalmente, toma posición en la cima de una montaña, en donde Josh les comunica a las modelos que estarían a punto de posar con lencería vintage y pieles de animales en la intemperie, sometidas a bajas temperaturas. Jessica se demuestra incómoda frente a la obligación de lucir pieles de animales, aún siento éstas sintéticas, pero realizar un buen trabajo. Joanna y Kelsey intentan demostrar una variación en sus poses y expresiones faciales, y también se llevan buenos comentarios del fotógrafo, mientras que Amanda es de las más criticadas frente a su falta de creatividad al momento de la sesión. Pero Sophie y Kathryn son las más felicitadas, estando el fotógrafo muy contento de trabajar con ellas.

Durante el panel de jueces, todas son criticadas por algún motivo, a excepción de Sophie que es definida por unanimidad, como la mejor foto de la sesión. Amanda, Kelsey y Joanna obtienen fotos débiles, lo cual sorprende a los jueces ya que las tres conforman el grupo de las más fuertes dentro de la competencia. Kathryn y Jessica son felicitadas, y Jessica recibe comentarios positivos acerca de su postura frente al uso de pieles de animales, aunque criticada por abstenerse aun siendo estas sintéticas. Finalmente Sophie obtiene el primer llamado de esta semana, mientras que Kelsey y Joanna caen en el  bottom two: Kelsey por obtener una mala foto a esta altura de la competencia, lo cual defrauda, y Joanna por no estar brindando su potencial en las sesiones, semana tras semana, a pesar de tener una apariencia fuerte. En el final, ante una gran sorpresa de todos, Joanna es eliminada.

 Primer Llamado: Sophie Van Den Akker
 Bottom two: Kelsey Martinovich & Joanna Broomfield
 Eliminada: Joanna Broomfield
 Fotógrafo de esta semana: David Shields
 Invitados especiales: Kris Smith, Ashley Evans, Priscilla Leighton-Clarke

Now Its Serious 
Traducción: "Ahora es serio"
Fecha de emisión: Septiembre 7, 2010

El primer desafío de esta semana se presenta como dificultoso para varias de las cinco modelos restantes, ya que consiste en caminar por las calles de la ciudad y posar en cada semáforo en rojo que encuentren, pero sin dejar de caminar y lucir como modelos, es por esto que se las viste y peina como en un desfile real. Lo que ellas no saben es que en una cabina secreta, Alex Perry, uno de los jueces más importantes del show, se encontraría observando todo el desafío, junto a una de las modelos más reconocidas de Australia, Anneliese Seubert. Kelsey y Jessica son vistas como las mejores, mientras que Kathryn es quien se encuentran con mayores problemas, debido a caminar una distancia tan importante durante tanto tiempo, sobre tacos, pero el momento más complicado lo vive al bajar por unas escaleras, y cayendo luego de caminar por los últimos escalones. Al finalizar todas vuelven al punto de partida y allí se les revela que Alex y Anneliese estuvieron todo el tiempo observándolas, y es por esto que como última parte del desafío, las modelos deben caminar por una pasarela, demostrando sus habilidades. Finalmente, les comunican a las modelos que no habría ganadora en este desafío pero que al día siguiente, tendrían uno nuevo obteniendo la posibilidad de ganar una campaña publicitaria a nivel nacional.

Al día siguiente, tal como habían sido informadas, se les presenta el nuevo desafío, consistente en realizar algunas tomas fotográficas como promoción a un nuevo producto de Monty Noble. Kelsey y Kathryn son las mejores durante la sesión, es por eso que se les pide que realicen nuevamente las fotos, y una vez finalizado el trabajo se elegiría a la ganadora: Kelsey se corona como la ganadora de este desafío, y Kathryn se frustra por no haber ganado en el día de su cumpleaños.

Para el photoshoot de esta semana, las modelos son sorprendidas por Sarah, quien les informa que estarían a punto de posar en un lujoso yate, y vistiendo vestidos de diseñadores muy reconocidos mundialmente, como por ejemplo Armani y Gucci. Durante la sesión, a pesar de su malestar físico, Amanda es sin duda alguna la mejor, junto con Sophie, pero Kathryn y Jessica se encuentran con un poco de dificultades, pero Kelsey es la más criticada por el fotógrafo quien encuentra incómodo trabajar con ella.

En el panel de jueces, Amanda recibe el primer llamado luego de obtener "una de las mejores fotos en la historia del Australia's Next Top Model" según los jueces, seguida de Sophie quien es reconocida por su gran progreso y de Jessica, que a pesar de no tener una buena foto, sigue aprovechando parte de su potencial. Kelsey y Kathryn caen al bottom two esta semana: Kelsey por ser más comercial que editorial, y Kathryn porque a pesar de seguir obteniendo las mejores fotos, su habilidad en la pasarela es la peor. Finalmente Kathryn es increíblemente eliminada, y es despedida por un gran aplauso de los jueces, y abrazos de sus compañeras.

 Primer Llamado: Amanda Ware
 Bottom Two: Kelsey Martinovich y Kathryn Lyons
 Eliminada: Kathryn Lyons
 Fotógrafo de esta semana: Georges Antoni
 Invitados especiales: Anneliese Seubert, Monty Noble

Lost In Translation 
Traducción: "Perdidas en la traducción
Fecha de emisión: Septiembre 14, 2010

El episodio comienza cuando Sarah arriba a la casa y les comunica a las cuatro modelos restantes que estarían a punto de viajar a Tokio, Japón, como destino internacional para continuar, esa semana, la competencia. Una vez en Tokio, las muchachas recorren la ciudad para conocerla un poco más, y luego son llevadas a la sede del Hotel Hilton en dicha ciudad. Muchas de ellas se encuentran con dificultades ante la gran diferencia cultural, pero cuanto más pasaba el tiempo, más cómodas se lograron sentir.

Al día siguiente, las modelos se enfrentan a su photoshoot en Japón, y se encuentran con un gran problema cuando se dan cuenta de que el fotógrafo no habla inglés, y teniendo en cuenta además el detalle de que todas estarían luciendo indumentaria clásica japonesa, el desafío se hacía aún mayor. Kelsey y Sophie realizan los mejores trabajos, Amanda improvisa bastante bien, pero la mayor dificultad se hace presente durante el turno de Jessica, que no entiende las direcciones del fotógrafo y no encuentra una pose que le simpatice.

Luego participan en un desafío que consiste en trabajar con cuatro jóvenes japonesas, pertenecientes a un programa televisivo de Japón, llamado Kuwaii-TV. La idea del desafío es que cada modelo trabaje con una joven distinta, y que la joven vista y produzca a la modelo en un estilo particular, para luego desfilar frente a una audiencia, pero siempre respetando las tendencias de la moda en el país. El estilo de Jessica fue tal como un uniforme escolar japonés, Amanda como diva, Kelsey como Lolita fashion y Sophie en una versión moderna de una hada. Luego de trabajar todo el día escogiendo las prendas de vestir, el maquillajes y los peinados, se realiza el desfile. Amanda es, finalmente, elegida como la ganadora del desafío.

Como última actividad en Tokio, las muchachas realizan un nuevo photoshoot con Jez Smith, fotógrafo y juez, en las calles de la ciudad, y con un estilo un poco de Avant-garde. Kelsey es unánimemente elegida como la mejor de la sesión, mientras que Amanda y Sophie luchan por encontrar una pose cómoda, y Jessica por lograr mantener una expresión relajada. Al finalizar el photoshoot, las muchachas se despiden de la ciudad, luego de un ritual que requiere que cada persona deje un mensaje con deseos en un gran árbol de la ciudad.

De regreso en Australia, asisten al panel de jueces, en el cual sólo tienen en cuenta las fotos del segundo photoshoot, aunque se muestran las del primero. La foto y gran progreso de Sophie con elogiados, y obtiene el primer llamado, y quien recibe felicitaciones es Kelsey por su evolución luego de dos semanas seguidas en el bottom two. Amanda es criticada por su clásica pose y la débil expresión en el rostro y Jessica por lucir muy incómoda en su foto. Finalmente Amanda y Jessica conforman el bottom two: Amanda por haber obtenido una mala foto a esta altura de la competencia y Jessica ya que los jueces no están seguros con su imagen dentro del mercado del modelaje actual. Tras una fuerte deliberación, Jessica es eliminada, a pesar de haber sido de las mejores en la competencia.

 Destino Internacional: Tokio, Japón
 Primer Llamado: Sophie Van Den Akker
 Bottom Two: Jessica Moloney & Amanda Ware
 Eliminada: Jessica Moloney
 Fotógrafos de esta semana:
 Primer Photoshoot: Tomohisa Tobitsuka
 Segundo Photoshoot: Jez Smith
 Invitados especiales: Misako Aoki, Yu Kimura, Hikari Yamakawa, Yunkoro, Aya Suzuki, Hiroko Sumikura, Sonoko Ishii, Doll Wright.

The Final Three 
Traducción: "Las 3 finales"
Fecha de emisión: Septiembre 21, 2010

El capítulo comienza con las tres finalistas leyendo una frase de Coco Chanel, adjuntada en un Sara-Mail. Al día siguiente se encuentran con Alex Perry, uno de los jueces, que les informa que estarían a punto de participar de un desfile a beneficio, como manera de ayudar a joveces con cáncer. Por primera vez durante toda la competencia, las modelos caminarían con vestidos couture, por lo cual el trabajo se hace mucho más duro. Kelsey sorprende durante su paso por la pasarela, al lucir más alta de lo que realmente es. Sophie luce con mucha más confianza que al comienzo de la competencia. Amanda es elegida como la mejor del desfile por su impecable trabajo. Finalmente, una vez finalizado el desfile, Josh, asistente de las modelos durante todo este ciclo, y director de arte en los photoshoots, se despide de las muchachas, ya que su labor durante el ciclo, ha finalizado. Un emotivo abrazo, y algunas lágrimas, se viven como despedida.

Un día después, las modelos asisten a las oficinas de Harper's Bazaar, luego de enterar sorpresivamente, que estarían a punto de realizar el editorial que la ganadora tendría como parte del premio, en dicha revista. Antes de la sesión y elaboración del mismo, cada una de ellas es sometida a una prueba de medidas y pruebas de vestuario, de manera que la editora, estilista y fotógrafo de la revista, puedan ver las aptitudes de cada modelo, previamente a trabajar con ellas. Kelsey es criticada nuevamente por su altura, ya que varios vestidos no sientan bien en su figura, por lo cual la estilista piensa que sería casi imposible trabajar con ella. Amanda es muy elogiada por su apariencia, y la editora encontraría totalmente placentero trabajar con ella. Y Sophie es elegida como una modelo interesante, pero aun así no termina de convencer a la editora.

La sesión para el editorial se realizaría en dos jornadas distintas, y en una mansión ubicada en una playa. Durante la primera jornada Amanda es criticada por su falta de naturalidad en los movimientos, y por brindar una y otra vez las mismas expresiones con el rostro. Sophie es la siguiente en ser fotografiada y la estilista y asistente del fotógrafo, considera que no demuestra la belleza que había demostrado en las pruebas del día anterior. Por último Kelsey es quien sorprende a todos, con su nivel de profesionalismo (esperó durante todo el día hasta su momento) y su gran habilidad al momento de posar y manejar el rostro. La segunda jornada fue totalmente distinta: Kelsey comenzó la sesión manteniendo el nivel de trabajo de la jornada anterior, concluyendo el fotógrafo y la asistente en el placer generado que les trajo trabajar con ella. Amanda, que fue aconsejada por el fotógrafo a observar a Kelsey durante su sesión, comenzó a mostrar algunas mejorías, pero aun así es criticada por no transmitir su apariencia a las fotos. Y Sophie es criticada por sus poses, pero aun así realiza un buen trabajo.

Durante el panel de jueces, cada modelo emite un comentario acerca de sus sentimientos en este momento de la competencia: Sophie se siente feliz de haber encontrado una mayor confianza en sí misma, Kelsey es lograr haber superado el complejo de su altura, y Amanda segura en sí misma para lo que sucedería en la final de la semana próxima. En orden de llamados, Amanda es la primera, mientras que Kelsey y Sophie caen al bottom two, que finaliza con Sara anunciando una gran noticia: ninguna de las dos sería eliminada, y por primera vez en la historia del programa, la decisión final tendría un 100% de contribución a los puntajes que terminarían por dar con la ganadora.

 Primer Llamado: Amanda Ware
 Bottom Two: Sophie Van Den Akker & Kelsey Martinovich
 Eliminada: Ninguna
 Fotógrafo de esta semana: Simon Lekias
 Invitados especiales: Claudia Navone, Edwina McCann, Christine Centenera

Live Finale 
Traducción: "Final en Vivo"
Fecha de emisión: Septiembre 28, 2010

 Finalistas: Kelsey Martinovich, Sophie Van Den Akker & Amanda Ware
 Primera Eliminada: Sophie Van Den Akker
 Modelo Favorita de Australia:Jessica Moloney
 Segunda lugar: Kelsey Martinovich
 Australia's Next Top Model: Amanda Ware
 Invitados Especiales:

Concursantes

Eliminadas 
(En orden de eliminación)

Sumarios

Orden de Llamados 

 La concursante ganó la competencia
 La concursante participó de un bottom two sin eliminación
 La concursante fue eliminada

 En el episodio 1, cinco concursantes fueron eliminadas.
 En el episodio 10 hubo un bottom two sin eliminación.

Makeovers 
 Ashton: Corte leve en capas
 Chantal: Teñido a chocolate y cortado hasta los hombros.
 Joanna: Corte leve únicamente.
 Brittney: Extensiones y ondulación.
 Kathryn: Teñido leve a rubio.
 Kelsey: Flequillo y extensiones estilo Rock&Roll.
 Jessica: Corte y flequillo recto.
 Kimberly: Cabello muy corto y teñido a rojo.
 Sophie: Rubio más oscuro y corte hasta los hombros (Semana 4: Cabello muy corto)
 Amanda: Corte en capas.

Photoshoots 
 Episodio 1 Photoshoot: Inspirado en Mad Men, años 50
 Episodio 2 Photoshoot: Campaña publicitaria Denim, Siglo 21
 Episodio 3 Photoshoot: Belleza facial (beauty shots)
 Episodio 4 Photoshoot: Trajes de Baño para Megan Gale
 Episodio 5 Photoshoot: Campaña publicitaria para Impulse
 Episodio 6 Photoshoot: Accesorios con animales para Cosmopolitan
 Episodio 7 Photoshoot: Lencería vintage en la nieve
 Episodio 8 Photoshoot: Alta costura en un yate
 Episodio 9 Photoshoots: Kimonos tradicionales/Avant-garde en las calles de Tokio
 Episodio 10 Photoshoot: Editorial para Harper's Bazaar

Jueces 
 Sarah Murdoch
 Alex Perry
 Charlotte Dawson
 Jez Smith

Otros miembros del show 
 Josh Flinn – director de arte, modelo

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de Australia's Next Top Model

Reality shows